ZZT je lahko:

 ZZT (glasbena skupina), nemško-kanadski glasbeni duet
 ZZT (računalniška igra)
 ZZ Top
 zgodovina znanosti in tehnike